Federico Guglielmo di Sassonia-Meiningen (1679-1746) – duca di Sassonia-Meiningen dal 1743 sino alla sua morte
 Federico Guglielmo I di Sassonia-Weimar (1562-1602) – duca di Sassonia-Weimar
 Federico Guglielmo II di Sassonia-Altenburg (1603-1669) – duca di Sassonia-Altenburg
 Federico Guglielmo III di Sassonia-Altenburg (1657-1672) – duca di Sassonia-Altenburg